Matsushimiella är ett släkte av svampar. Matsushimiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Matsushimiella